Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu – siedziba administracji rządowej, pod zwierzchnictwem wojewody w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Moniuszki 15-21, w sąsiedztwie Willi Ossowskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Szpitala Zakaźnego.

Historia 
W okresie Królestwa Prus znajdował się tu Plac Turniejowy, na którym odbywały się publiczne zabawy sportowe i kulturalne. W okresie międzywojennym w 1929 roku plac przebudowano na korty tenisowe. W latach 30. XX w. rozgrywano na nich m.in. mistrzostwa Pomorza.

Budynek UW powstał w latach 50. XX wieku, a pierwotnie przeznaczony był na siedzibę przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon. W 1991 roku, kiedy to zarządzeniem Ministra Łączności, rozdzielono te instytucje, tworząc w jej miejsce dwa oddzielne podmioty gospodarcze, w budynku znalazła swą siedzibę Telekomunikacja Polska.

W 2010 roku instytucja ta sprzedała budynek samorządowi województwa kujawsko – pomorskiego, a ten z kolei przeznaczył go na siedzibę instytucji podległych wojewodzie.

W 2016 roku wyremontowano elewację budynku.

Galeria

Zobacz też 
 Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
 Budynek Urzędu Miasta w Toruniu
 województwo kujawsko-pomorskie
 województwo toruńskie

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu